Китайская пара Чжэн Цзе / Янь Цзы — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — Кара Блэк и Лизель Хубер — не защищали свой титул, но принимали участие в соревнованиях:
 Блэк (в паре с Ренне Стаббс) дошла до полуфинала.
 Хубер (в паре с Мартиной Навратиловой) уступила на матч раньше.

Посев 

  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Третий раунд)
  Кара Блэк /  Ренне Стаббс (Полуфинал)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Первый раунд)
 ''' Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Титул)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Меганн Шонесси (Четвертьфинал)
  Синобу Асагоэ /  Катарина Среботник (Первый раунд)
  Мартина Навратилова /  Лизель Хубер (Четвертьфинал)
  Елена Дементьева /  Флавия Пеннетта (Третий раунд)
  Квета Пешке /  Франческа Скьявоне (Четвертьфинал)

<li>  Элени Данилиду /  Анабель Медина Гарригес (Четвертьфинал)
<li>  Елена Лиховцева /  Анастасия Мыскина <li> <li>  Светлана Кузнецова /  Амели Моресмо (Второй раунд)
<li>  Ли Тин /  Сунь Тяньтянь (Первый раунд)
<li>  Эмили Луа /  Николь Пратт (Первый раунд)
<li> н/д
<li>  Натали Деши /  Хисела Дулко (Первый раунд)
<li>  Марион Бартоли /  Шахар Пеер (Второй раунд)
|}

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые